Estland Rundt 2018 var den 6. udgave af det estiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 25. til 26. maj 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev polske Grzegorz Stępniak fra Wibatech Merx 7R, foran danske Andreas Stokbro fra , der vandt pointtrøjen og ungdomstrøjen.

Ryttere og hold

Danske ryttere
Jonas Aaen Jørgensen kørte for 
Troels Vinther kørte for 
Andreas Kron kørte for 
Andreas Stokbro kørte for 
Jonas Gregaard kørte for 
Søren Siggaard kørte for 
Patrick Clausen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

Cykelløb i Estland
UCI Europe Tour 2018